Hrvatska:
 Konjsko (Klis), naselje u općini Klis
 Konjsko (Karlobag), gradsko naselje Karlobaga

BiH:
 Konjsko (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje
 Konjsko (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje